|-
|(112001)||2002 GW137|| align=right|14,4|| align=right|3,133|| align=right|0,074|| align=right|9,82|| align=right|5,546||MBA||12. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112002)||2002 GH138|| align=right|16,2|| align=right|2,276|| align=right|0,092|| align=right|6,70|| align=right|3,434||MBA||12. dubna 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(112003)||2002 GB139|| align=right|15,0|| align=right|2,479|| align=right|0,164|| align=right|14,56|| align=right|3,903||MBA||13. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112004)||2002 GM144|| align=right|14,5|| align=right|2,990|| align=right|0,209|| align=right|16,05|| align=right|5,169||MBA||11. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112005)||2002 GL146|| align=right|16,3|| align=right|2,219|| align=right|0,164|| align=right|4,02|| align=right|3,306||MBA||13. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112006)||2002 GH151|| align=right|16,9|| align=right|2,331|| align=right|0,068|| align=right|1,09|| align=right|3,559||MBA||14. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112007)||2002 GG153|| align=right|14,9|| align=right|2,547|| align=right|0,183|| align=right|14,14|| align=right|4,063||MBA||12. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112008)||2002 GA154|| align=right|13,9|| align=right|3,149|| align=right|0,262|| align=right|16,36|| align=right|5,588||MBA||12. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112009)||2002 GO154|| align=right|16,4|| align=right|2,278|| align=right|0,115|| align=right|7,38|| align=right|3,437||MBA||13. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112010)||2002 GR154|| align=right|16,1|| align=right|2,360|| align=right|0,072|| align=right|4,94|| align=right|3,625||MBA||13. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112011)||2002 GW158|| align=right|16,0|| align=right|2,262|| align=right|0,161|| align=right|6,85|| align=right|3,402||MBA||13. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112012)||2002 GL159|| align=right|15,5|| align=right|2,242|| align=right|0,218|| align=right|6,09|| align=right|3,356||MBA||14. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112013)||2002 GP161|| align=right|15,2|| align=right|2,695|| align=right|0,096|| align=right|5,32|| align=right|4,424||MBA||14. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112014)||2002 GE163|| align=right|15,8|| align=right|2,382|| align=right|0,139|| align=right|3,21|| align=right|3,675||MBA||14. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112015)||2002 GX163|| align=right|16,6|| align=right|2,233|| align=right|0,155|| align=right|3,15|| align=right|3,336||MBA||14. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112016)||2002 GC164|| align=right|17,0|| align=right|2,374|| align=right|0,223|| align=right|1,94|| align=right|3,656||MBA||14. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112017)||2002 GA165|| align=right|16,3|| align=right|2,247|| align=right|0,157|| align=right|6,86|| align=right|3,367||MBA||14. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112018)||2002 GM165|| align=right|15,5|| align=right|2,309|| align=right|0,107|| align=right|6,54|| align=right|3,507||MBA||14. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112019)||2002 GL168|| align=right|16,6|| align=right|2,254|| align=right|0,029|| align=right|5,40|| align=right|3,382||MBA||9. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112020)||2002 GW168|| align=right|16,2|| align=right|2,246|| align=right|0,034|| align=right|7,07|| align=right|3,366||MBA||9. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112021)||2002 GY175|| align=right|14,7|| align=right|2,548|| align=right|0,268|| align=right|14,57|| align=right|4,067||MBA||11. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112022)||2002 GG176|| align=right|15,7|| align=right|2,334|| align=right|0,131|| align=right|6,38|| align=right|3,566||MBA||12. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112023)||2002 GO178|| align=right|16,0|| align=right|2,566|| align=right|0,184|| align=right|1,97|| align=right|4,109||MBA||10. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112024)||2002 HY1|| align=right|15,2|| align=right|2,347|| align=right|0,131|| align=right|7,46|| align=right|3,595||MBA||16. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112025)||2002 HE3|| align=right|16,3|| align=right|2,428|| align=right|0,207|| align=right|6,01|| align=right|3,783||MBA||16. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112026)||2002 HZ4|| align=right|15,5|| align=right|2,245|| align=right|0,247|| align=right|9,63|| align=right|3,364||MBA||16. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112027)||2002 HL5|| align=right|15,7|| align=right|2,339|| align=right|0,150|| align=right|5,99|| align=right|3,576||MBA||16. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112028)||2002 HZ6|| align=right|16,4|| align=right|2,231|| align=right|0,101|| align=right|9,07|| align=right|3,332||MBA||18. dubna 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(112029)||2002 HB7|| align=right|16,6|| align=right|2,313|| align=right|0,095|| align=right|5,57|| align=right|3,517||MBA||19. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112030)||2002 HF7|| align=right|15,8|| align=right|2,260|| align=right|0,181|| align=right|7,68|| align=right|3,398||MBA||18. dubna 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(112031)||2002 HH7|| align=right|15,1|| align=right|2,650|| align=right|0,104|| align=right|11,00|| align=right|4,314||MBA||18. dubna 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(112032)||2002 HJ8|| align=right|16,2|| align=right|2,431|| align=right|0,183|| align=right|1,54|| align=right|3,789||MBA||18. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112033)||2002 HO9|| align=right|16,9|| align=right|2,187|| align=right|0,062|| align=right|4,12|| align=right|3,234||MBA||17. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112034)||2002 HT9|| align=right|16,1|| align=right|2,432|| align=right|0,123|| align=right|5,58|| align=right|3,791||MBA||17. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112035)||2002 HW10|| align=right|14,0|| align=right|3,158|| align=right|0,191|| align=right|17,35|| align=right|5,611||MBA||18. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112036)||2002 HZ11|| align=right|16,0|| align=right|1,851|| align=right|0,059|| align=right|23,85|| align=right|2,518||MBA||30. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112037)||2002 HH12|| align=right|16,6|| align=right|2,157|| align=right|0,029|| align=right|2,55|| align=right|3,168||MBA||30. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112038)||2002 HL12|| align=right|15,6|| align=right|2,161|| align=right|0,152|| align=right|5,16|| align=right|3,176||MBA||30. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112039)||2002 HU13|| align=right|14,5|| align=right|2,446|| align=right|0,230|| align=right|23,18|| align=right|3,824||MBA||21. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112040)||2002 HU14|| align=right|15,8|| align=right|2,405|| align=right|0,096|| align=right|5,76|| align=right|3,729||MBA||17. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112041)||2002 JG|| align=right|16,1|| align=right|2,279|| align=right|0,181|| align=right|5,88|| align=right|3,439||MBA||3. května 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(112042)||2002 JR1|| align=right|16,6|| align=right|2,290|| align=right|0,171|| align=right|4,92|| align=right|3,464||MBA||4. května 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(112043)||2002 JB2|| align=right|16,9|| align=right|2,339|| align=right|0,141|| align=right|5,51|| align=right|3,577||MBA||4. května 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(112044)||2002 JO4|| align=right|14,7|| align=right|2,553|| align=right|0,056|| align=right|23,92|| align=right|4,078||MBA||5. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112045)||2002 JP4|| align=right|15,8|| align=right|1,925|| align=right|0,065|| align=right|23,60|| align=right|2,671||MBA||5. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112046)||2002 JR7|| align=right|14,5|| align=right|3,126|| align=right|0,016|| align=right|11,11|| align=right|5,526||MBA||4. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112047)||2002 JG8|| align=right|16,7|| align=right|2,399|| align=right|0,195|| align=right|5,80|| align=right|3,715||MBA||6. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112048)||2002 JL8|| align=right|15,5|| align=right|2,401|| align=right|0,050|| align=right|7,21|| align=right|3,719||MBA||6. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112049)||2002 JP8|| align=right|15,5|| align=right|2,251|| align=right|0,126|| align=right|8,23|| align=right|3,377||MBA||6. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112050)||2002 JF9|| align=right|16,9|| align=right|2,224|| align=right|0,084|| align=right|2,28|| align=right|3,317||MBA||7. května 2002||Tebbutt||F. B. Zoltowski
|-
|(112051)||2002 JL9|| align=right|14,6|| align=right|3,189|| align=right|0,146|| align=right|5,93|| align=right|5,694||MBA||7. května 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(112052)||2002 JG10|| align=right|15,7|| align=right|1,874|| align=right|0,062|| align=right|26,01|| align=right|2,566||MBA||7. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112053)||2002 JE13|| align=right|17,0|| align=right|2,343|| align=right|0,151|| align=right|2,81|| align=right|3,587||MBA||8. května 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(112054)||2002 JF13|| align=right|15,9|| align=right|2,195|| align=right|0,152|| align=right|3,21|| align=right|3,252||MBA||8. května 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(112055)||2002 JH13|| align=right|16,3|| align=right|2,335|| align=right|0,168|| align=right|2,35|| align=right|3,567||MBA||8. května 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(112056)||2002 JK13|| align=right|15,4|| align=right|2,733|| align=right|0,157|| align=right|1,03|| align=right|4,516||MBA||8. května 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(112057)||2002 JO13|| align=right|16,0|| align=right|2,334|| align=right|0,049|| align=right|7,37|| align=right|3,566||MBA||6. května 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(112058)||2002 JR13|| align=right|15,9|| align=right|1,893|| align=right|0,038|| align=right|23,25|| align=right|2,603||MBA||6. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112059)||2002 JS13|| align=right|16,1|| align=right|1,936|| align=right|0,050|| align=right|24,64|| align=right|2,694||MBA||6. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112060)||2002 JT13|| align=right|15,2|| align=right|2,276|| align=right|0,242|| align=right|22,83|| align=right|3,433||MBA||6. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112061)||2002 JT14|| align=right|15,4|| align=right|2,766|| align=right|0,116|| align=right|4,10|| align=right|4,599||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112062)||2002 JD15|| align=right|16,7|| align=right|2,225|| align=right|0,224|| align=right|3,57|| align=right|3,318||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112063)||2002 JA16|| align=right|16,6|| align=right|1,906|| align=right|0,109|| align=right|21,69|| align=right|2,630||MBA||7. května 2002||Kleť||Klet
|-
|(112064)||2002 JL16|| align=right|16,5|| align=right|2,151|| align=right|0,176|| align=right|3,91|| align=right|3,154||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112065)||2002 JM16|| align=right|16,6|| align=right|1,886|| align=right|0,093|| align=right|22,50|| align=right|2,589||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112066)||2002 JC17|| align=right|15,8|| align=right|2,408|| align=right|0,110|| align=right|7,66|| align=right|3,736||MBA||7. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112067)||2002 JD17|| align=right|15,5|| align=right|2,261|| align=right|0,120|| align=right|6,05|| align=right|3,400||MBA||7. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112068)||2002 JN17|| align=right|16,4|| align=right|2,251|| align=right|0,139|| align=right|6,53|| align=right|3,377||MBA||7. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112069)||2002 JD18|| align=right|17,6|| align=right|2,322|| align=right|0,169|| align=right|2,93|| align=right|3,537||MBA||7. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112070)||2002 JR19|| align=right|16,4|| align=right|2,205|| align=right|0,037|| align=right|7,61|| align=right|3,273||MBA||7. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112071)||2002 JV20|| align=right|16,1|| align=right|2,390|| align=right|0,246|| align=right|6,54|| align=right|3,695||MBA||7. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112072)||2002 JF21|| align=right|16,3|| align=right|2,179|| align=right|0,118|| align=right|5,23|| align=right|3,215||MBA||8. května 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(112073)||2002 JP21|| align=right|15,4|| align=right|2,338|| align=right|0,260|| align=right|4,92|| align=right|3,574||MBA||9. května 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(112074)||2002 JC22|| align=right|15,5|| align=right|2,448|| align=right|0,143|| align=right|5,54|| align=right|3,830||MBA||7. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112075)||2002 JE22|| align=right|16,0|| align=right|2,202|| align=right|0,125|| align=right|2,03|| align=right|3,267||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112076)||2002 JG22|| align=right|16,5|| align=right|2,322|| align=right|0,182|| align=right|1,37|| align=right|3,539||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112077)||2002 JL22|| align=right|16,1|| align=right|2,221|| align=right|0,110|| align=right|1,27|| align=right|3,309||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112078)||2002 JO23|| align=right|16,9|| align=right|2,289|| align=right|0,170|| align=right|3,63|| align=right|3,463||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112079)||2002 JV24|| align=right|16,8|| align=right|2,354|| align=right|0,182|| align=right|2,50|| align=right|3,612||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112080)||2002 JA25|| align=right|15,4|| align=right|2,339|| align=right|0,156|| align=right|7,46|| align=right|3,577||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112081)||2002 JG25|| align=right|16,1|| align=right|2,603|| align=right|0,158|| align=right|3,83|| align=right|4,199||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112082)||2002 JX25|| align=right|16,3|| align=right|2,144|| align=right|0,087|| align=right|4,30|| align=right|3,140||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112083)||2002 JC26|| align=right|16,2|| align=right|2,230|| align=right|0,195|| align=right|5,26|| align=right|3,329||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112084)||2002 JQ26|| align=right|15,5|| align=right|2,252|| align=right|0,180|| align=right|6,13|| align=right|3,379||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112085)||2002 JK27|| align=right|14,5|| align=right|2,971|| align=right|0,139|| align=right|10,93|| align=right|5,121||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112086)||2002 JO27|| align=right|16,4|| align=right|2,253|| align=right|0,059|| align=right|6,54|| align=right|3,382||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112087)||2002 JY27|| align=right|15,7|| align=right|2,294|| align=right|0,139|| align=right|7,48|| align=right|3,475||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112088)||2002 JZ27|| align=right|15,8|| align=right|2,182|| align=right|0,172|| align=right|2,38|| align=right|3,222||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112089)||2002 JM28|| align=right|15,5|| align=right|2,370|| align=right|0,053|| align=right|7,01|| align=right|3,647||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112090)||2002 JD30|| align=right|14,9|| align=right|2,688|| align=right|0,040|| align=right|7,23|| align=right|4,407||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112091)||2002 JU30|| align=right|16,5|| align=right|2,153|| align=right|0,042|| align=right|3,11|| align=right|3,158||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112092)||2002 JA31|| align=right|15,7|| align=right|2,333|| align=right|0,132|| align=right|7,55|| align=right|3,562||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112093)||2002 JM31|| align=right|16,1|| align=right|2,220|| align=right|0,213|| align=right|5,03|| align=right|3,307||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112094)||2002 JB32|| align=right|16,2|| align=right|2,599|| align=right|0,073|| align=right|1,85|| align=right|4,190||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112095)||2002 JT32|| align=right|17,1|| align=right|2,277|| align=right|0,063|| align=right|5,08|| align=right|3,436||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112096)||2002 JA33|| align=right|16,1|| align=right|2,265|| align=right|0,226|| align=right|7,49|| align=right|3,407||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112097)||2002 JG33|| align=right|16,5|| align=right|2,345|| align=right|0,217|| align=right|2,47|| align=right|3,591||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112098)||2002 JL33|| align=right|15,7|| align=right|2,255|| align=right|0,155|| align=right|6,37|| align=right|3,387||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112099)||2002 JZ33|| align=right|16,3|| align=right|2,319|| align=right|0,140|| align=right|3,83|| align=right|3,530||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112100)||2002 JZ34|| align=right|15,3|| align=right|2,580|| align=right|0,258|| align=right|3,29|| align=right|4,144||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112101)||2002 JB35|| align=right|16,5|| align=right|2,230|| align=right|0,105|| align=right|4,78|| align=right|3,329||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112102)||2002 JL35|| align=right|15,6|| align=right|2,555|| align=right|0,205|| align=right|3,55|| align=right|4,083||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112103)||2002 JF36|| align=right|16,8|| align=right|2,218|| align=right|0,193|| align=right|3,09|| align=right|3,303||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112104)||2002 JV37|| align=right|16,8|| align=right|2,231|| align=right|0,120|| align=right|2,73|| align=right|3,332||MBA||8. května 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(112105)||2002 JX37|| align=right|16,5|| align=right|2,204|| align=right|0,073|| align=right|5,49|| align=right|3,272||MBA||8. května 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(112106)||2002 JF38|| align=right|16,2|| align=right|1,955|| align=right|0,096|| align=right|21,30|| align=right|2,733||MBA||9. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112107)||2002 JT38|| align=right|14,8|| align=right|3,161|| align=right|0,048|| align=right|8,21|| align=right|5,620||MBA||9. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112108)||2002 JC39|| align=right|16,5|| align=right|2,277|| align=right|0,156|| align=right|5,19|| align=right|3,434||MBA||9. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112109)||2002 JD39|| align=right|15,5|| align=right|2,247|| align=right|0,176|| align=right|6,56|| align=right|3,367||MBA||9. května 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(112110)||2002 JP39|| align=right|16,4|| align=right|2,173|| align=right|0,118|| align=right|4,33|| align=right|3,202||MBA||10. května 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(112111)||2002 JC40|| align=right|14,3|| align=right|3,232|| align=right|0,121|| align=right|11,46|| align=right|5,809||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112112)||2002 JF41|| align=right|16,4|| align=right|2,425|| align=right|0,165|| align=right|1,82|| align=right|3,776||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112113)||2002 JP43|| align=right|16,0|| align=right|2,199|| align=right|0,140|| align=right|9,03|| align=right|3,260||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112114)||2002 JE44|| align=right|16,1|| align=right|2,277|| align=right|0,106|| align=right|6,99|| align=right|3,434||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112115)||2002 JR44|| align=right|16,4|| align=right|2,315|| align=right|0,159|| align=right|4,95|| align=right|3,521||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112116)||2002 JW44|| align=right|16,2|| align=right|2,299|| align=right|0,066|| align=right|7,18|| align=right|3,485||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112117)||2002 JX44|| align=right|15,6|| align=right|2,337|| align=right|0,114|| align=right|6,33|| align=right|3,572||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112118)||2002 JQ46|| align=right|16,5|| align=right|2,277|| align=right|0,175|| align=right|4,48|| align=right|3,435||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112119)||2002 JR46|| align=right|16,5|| align=right|2,276|| align=right|0,112|| align=right|3,91|| align=right|3,433||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112120)||2002 JS46|| align=right|14,8|| align=right|2,747|| align=right|0,133|| align=right|7,75|| align=right|4,552||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112121)||2002 JT46|| align=right|15,3|| align=right|2,575|| align=right|0,223|| align=right|3,35|| align=right|4,131||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112122)||2002 JY46|| align=right|16,5|| align=right|2,430|| align=right|0,123|| align=right|2,89|| align=right|3,786||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112123)||2002 JZ46|| align=right|15,4|| align=right|2,552|| align=right|0,143|| align=right|3,69|| align=right|4,075||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112124)||2002 JS47|| align=right|16,1|| align=right|2,276|| align=right|0,085|| align=right|8,76|| align=right|3,434||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112125)||2002 JT47|| align=right|14,6|| align=right|3,158|| align=right|0,111|| align=right|13,73|| align=right|5,612||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112126)||2002 JV47|| align=right|16,8|| align=right|2,299|| align=right|0,150|| align=right|5,69|| align=right|3,485||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112127)||2002 JW47|| align=right|16,7|| align=right|2,194|| align=right|0,270|| align=right|5,37|| align=right|3,250||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112128)||2002 JA48|| align=right|16,4|| align=right|2,253|| align=right|0,101|| align=right|4,79|| align=right|3,382||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112129)||2002 JG48|| align=right|16,1|| align=right|2,215|| align=right|0,104|| align=right|6,43|| align=right|3,295||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112130)||2002 JF49|| align=right|16,5|| align=right|2,376|| align=right|0,166|| align=right|2,94|| align=right|3,661||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112131)||2002 JA50|| align=right|16,6|| align=right|2,375|| align=right|0,168|| align=right|1,16|| align=right|3,660||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112132)||2002 JF50|| align=right|16,1|| align=right|2,186|| align=right|0,114|| align=right|3,33|| align=right|3,231||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112133)||2002 JL52|| align=right|16,6|| align=right|2,257|| align=right|0,148|| align=right|7,43|| align=right|3,389||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112134)||2002 JO52|| align=right|16,9|| align=right|2,186|| align=right|0,170|| align=right|4,86|| align=right|3,232||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112135)||2002 JS52|| align=right|16,4|| align=right|2,381|| align=right|0,162|| align=right|0,65|| align=right|3,673||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112136)||2002 JB53|| align=right|16,2|| align=right|2,315|| align=right|0,042|| align=right|7,27|| align=right|3,522||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112137)||2002 JE56|| align=right|16,5|| align=right|2,425|| align=right|0,134|| align=right|0,57|| align=right|3,776||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112138)||2002 JE58|| align=right|15,9|| align=right|2,361|| align=right|0,157|| align=right|6,78|| align=right|3,627||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112139)||2002 JV58|| align=right|15,9|| align=right|2,257|| align=right|0,159|| align=right|3,26|| align=right|3,389||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112140)||2002 JQ59|| align=right|15,8|| align=right|2,275|| align=right|0,075|| align=right|5,44|| align=right|3,430||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112141)||2002 JT59|| align=right|15,9|| align=right|2,292|| align=right|0,206|| align=right|11,50|| align=right|3,469||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112142)||2002 JV61|| align=right|16,2|| align=right|2,392|| align=right|0,242|| align=right|6,14|| align=right|3,699||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112143)||2002 JY62|| align=right|15,1|| align=right|2,589|| align=right|0,102|| align=right|6,99|| align=right|4,166||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112144)||2002 JS63|| align=right|15,7|| align=right|2,237|| align=right|0,103|| align=right|6,08|| align=right|3,345||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112145)||2002 JL64|| align=right|16,5|| align=right|2,314|| align=right|0,138|| align=right|7,14|| align=right|3,520||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112146)||2002 JZ64|| align=right|16,1|| align=right|2,206|| align=right|0,197|| align=right|4,22|| align=right|3,276||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112147)||2002 JH65|| align=right|16,2|| align=right|2,419|| align=right|0,179|| align=right|3,95|| align=right|3,762||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112148)||2002 JK65|| align=right|16,0|| align=right|2,311|| align=right|0,152|| align=right|5,38|| align=right|3,512||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112149)||2002 JJ67|| align=right|16,1|| align=right|2,372|| align=right|0,131|| align=right|3,47|| align=right|3,653||MBA||10. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112150)||2002 JK69|| align=right|15,3|| align=right|2,373|| align=right|0,105|| align=right|7,24|| align=right|3,656||MBA||7. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112151)||2002 JF71|| align=right|15,9|| align=right|2,218|| align=right|0,099|| align=right|6,95|| align=right|3,302||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112152)||2002 JO71|| align=right|16,3|| align=right|2,360|| align=right|0,150|| align=right|2,36|| align=right|3,625||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112153)||2002 JP71|| align=right|16,1|| align=right|2,267|| align=right|0,132|| align=right|6,60|| align=right|3,412||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112154)||2002 JA72|| align=right|14,7|| align=right|2,699|| align=right|0,282|| align=right|10,30|| align=right|4,434||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112155)||2002 JC73|| align=right|16,5|| align=right|2,226|| align=right|0,166|| align=right|7,50|| align=right|3,321||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112156)||2002 JX73|| align=right|15,5|| align=right|2,197|| align=right|0,053|| align=right|7,53|| align=right|3,256||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112157)||2002 JK75|| align=right|16,3|| align=right|2,418|| align=right|0,228|| align=right|2,89|| align=right|3,759||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112158)||2002 JL76|| align=right|16,0|| align=right|2,570|| align=right|0,094|| align=right|1,53|| align=right|4,119||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112159)||2002 JD77|| align=right|15,4|| align=right|2,468|| align=right|0,061|| align=right|5,15|| align=right|3,877||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112160)||2002 JG77|| align=right|16,9|| align=right|2,213|| align=right|0,040|| align=right|2,13|| align=right|3,291||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112161)||2002 JH78|| align=right|15,0|| align=right|2,926|| align=right|0,073|| align=right|2,22|| align=right|5,003||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112162)||2002 JS78|| align=right|15,7|| align=right|2,225|| align=right|0,136|| align=right|0,56|| align=right|3,319||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112163)||2002 JZ79|| align=right|15,2|| align=right|2,382|| align=right|0,126|| align=right|7,22|| align=right|3,676||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112164)||2002 JH80|| align=right|15,9|| align=right|2,305|| align=right|0,218|| align=right|3,96|| align=right|3,498||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112165)||2002 JO80|| align=right|16,2|| align=right|2,377|| align=right|0,084|| align=right|3,22|| align=right|3,665||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112166)||2002 JT80|| align=right|15,9|| align=right|2,524|| align=right|0,116|| align=right|4,34|| align=right|4,009||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112167)||2002 JM81|| align=right|17,3|| align=right|2,373|| align=right|0,143|| align=right|4,06|| align=right|3,654||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112168)||2002 JR81|| align=right|15,8|| align=right|2,287|| align=right|0,144|| align=right|5,96|| align=right|3,457||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112169)||2002 JX81|| align=right|16,5|| align=right|2,362|| align=right|0,230|| align=right|2,54|| align=right|3,630||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112170)||2002 JQ91|| align=right|16,3|| align=right|2,248|| align=right|0,155|| align=right|4,16|| align=right|3,369||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112171)||2002 JQ93|| align=right|16,3|| align=right|2,238|| align=right|0,083|| align=right|5,78|| align=right|3,346||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112172)||2002 JY93|| align=right|17,1|| align=right|2,376|| align=right|0,160|| align=right|3,00|| align=right|3,662||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112173)||2002 JP94|| align=right|16,2|| align=right|2,293|| align=right|0,170|| align=right|1,02|| align=right|3,471||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112174)||2002 JV94|| align=right|16,3|| align=right|2,144|| align=right|0,038|| align=right|2,93|| align=right|3,140||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112175)||2002 JP95|| align=right|16,4|| align=right|2,324|| align=right|0,138|| align=right|2,45|| align=right|3,541||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112176)||2002 JT95|| align=right|15,8|| align=right|2,367|| align=right|0,136|| align=right|6,18|| align=right|3,642||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112177)||2002 JA96|| align=right|17,3|| align=right|2,279|| align=right|0,159|| align=right|3,49|| align=right|3,440||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112178)||2002 JZ96|| align=right|15,8|| align=right|2,537|| align=right|0,101|| align=right|7,88|| align=right|4,041||MBA||11. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112179)||2002 JO97|| align=right|15,9|| align=right|1,976|| align=right|0,050|| align=right|24,02|| align=right|2,776||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112180)||2002 JE98|| align=right|15,5|| align=right|2,605|| align=right|0,256|| align=right|12,19|| align=right|4,204||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112181)||2002 JJ98|| align=right|15,0|| align=right|2,754|| align=right|0,088|| align=right|7,85|| align=right|4,569||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112182)||2002 JV98|| align=right|16,4|| align=right|2,274|| align=right|0,095|| align=right|6,48|| align=right|3,429||MBA||8. května 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(112183)||2002 JD100|| align=right|16,4|| align=right|2,394|| align=right|0,038|| align=right|5,14|| align=right|3,703||MBA||12. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112184)||2002 JG100|| align=right|16,2|| align=right|2,238|| align=right|0,064|| align=right|7,48|| align=right|3,348||MBA||13. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112185)||2002 JU101|| align=right|15,8|| align=right|2,441|| align=right|0,100|| align=right|5,16|| align=right|3,814||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112186)||2002 JJ102|| align=right|15,6|| align=right|2,357|| align=right|0,083|| align=right|8,76|| align=right|3,618||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112187)||2002 JP102|| align=right|17,2|| align=right|2,369|| align=right|0,139|| align=right|1,15|| align=right|3,647||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112188)||2002 JL104|| align=right|16,1|| align=right|2,450|| align=right|0,015|| align=right|5,25|| align=right|3,834||MBA||10. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112189)||2002 JO104|| align=right|15,4|| align=right|2,316|| align=right|0,177|| align=right|4,33|| align=right|3,524||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112190)||2002 JF105|| align=right|16,4|| align=right|2,267|| align=right|0,158|| align=right|6,37|| align=right|3,413||MBA||12. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112191)||2002 JU105|| align=right|15,4|| align=right|2,606|| align=right|0,218|| align=right|1,26|| align=right|4,207||MBA||12. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112192)||2002 JR106|| align=right|16,2|| align=right|2,360|| align=right|0,083|| align=right|6,13|| align=right|3,624||MBA||11. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112193)||2002 JA109|| align=right|15,3|| align=right|2,275|| align=right|0,215|| align=right|24,42|| align=right|3,431||MBA||6. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112194)||2002 JG110|| align=right|17,2|| align=right|2,302|| align=right|0,137|| align=right|5,77|| align=right|3,492||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112195)||2002 JM110|| align=right|15,4|| align=right|2,613|| align=right|0,181|| align=right|6,98|| align=right|4,222||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112196)||2002 JC111|| align=right|17,2|| align=right|2,530|| align=right|0,178|| align=right|3,75|| align=right|4,024||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112197)||2002 JV111|| align=right|15,6|| align=right|2,235|| align=right|0,176|| align=right|4,41|| align=right|3,341||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112198)||2002 JB112|| align=right|16,2|| align=right|2,349|| align=right|0,129|| align=right|3,49|| align=right|3,600||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112199)||2002 JV113|| align=right|16,4|| align=right|2,321|| align=right|0,188|| align=right|5,69|| align=right|3,536||MBA||15. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112200)||2002 JG117|| align=right|17,0|| align=right|2,345|| align=right|0,109|| align=right|4,15|| align=right|3,590||MBA||4. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112201)||2002 JJ118|| align=right|14,9|| align=right|2,654|| align=right|0,078|| align=right|15,97|| align=right|4,323||MBA||5. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112202)||2002 JK120|| align=right|16,0|| align=right|2,257|| align=right|0,035|| align=right|6,26|| align=right|3,391||MBA||5. května 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(112203)||2002 JG122|| align=right|15,9|| align=right|2,340|| align=right|0,062|| align=right|6,10|| align=right|3,578||MBA||6. května 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(112204)||2002 JT122|| align=right|15,3|| align=right|3,103|| align=right|0,046|| align=right|10,68|| align=right|5,466||MBA||6. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112205)||2002 JR123|| align=right|16,4|| align=right|2,459|| align=right|0,116|| align=right|6,88|| align=right|3,855||MBA||6. května 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(112206)||2002 JT123|| align=right|16,3|| align=right|2,239|| align=right|0,080|| align=right|7,26|| align=right|3,350||MBA||6. května 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(112207)||2002 JQ127|| align=right|15,4|| align=right|2,584|| align=right|0,067|| align=right|5,29|| align=right|4,154||MBA||7. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112208)||2002 JA132|| align=right|16,5|| align=right|2,374|| align=right|0,083|| align=right|2,75|| align=right|3,657||MBA||9. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112209)||2002 JX133|| align=right|16,3|| align=right|2,308|| align=right|0,149|| align=right|5,97|| align=right|3,507||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112210)||2002 JZ133|| align=right|16,7|| align=right|2,227|| align=right|0,100|| align=right|4,48|| align=right|3,322||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112211)||2002 JL135|| align=right|17,0|| align=right|2,380|| align=right|0,137|| align=right|1,16|| align=right|3,671||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112212)||2002 JS135|| align=right|16,8|| align=right|2,199|| align=right|0,120|| align=right|3,79|| align=right|3,260||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112213)||2002 JT135|| align=right|16,5|| align=right|2,222|| align=right|0,176|| align=right|5,23|| align=right|3,312||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112214)||2002 JD136|| align=right|16,7|| align=right|2,266|| align=right|0,155|| align=right|3,26|| align=right|3,410||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112215)||2002 JR139|| align=right|17,0|| align=right|2,244|| align=right|0,053|| align=right|2,60|| align=right|3,362||MBA||10. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112216)||2002 JH141|| align=right|16,8|| align=right|2,351|| align=right|0,082|| align=right|2,85|| align=right|3,604||MBA||10. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112217)||2002 JJ142|| align=right|15,3|| align=right|2,709|| align=right|0,209|| align=right|11,98|| align=right|4,457||MBA||11. května 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(112218)||2002 JF148|| align=right|15,7|| align=right|2,243|| align=right|0,121|| align=right|7,92|| align=right|3,358||MBA||2. května 2002||Haleakala||M. White; M. Collins
|-
|(112219)||2002 KV|| align=right|15,8|| align=right|2,315|| align=right|0,103|| align=right|6,13|| align=right|3,522||MBA||16. května 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(112220)||2002 KC4|| align=right|14,8|| align=right|2,552|| align=right|0,262|| align=right|14,16|| align=right|4,077||MBA||16. května 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(112221)||2002 KH4|| align=right|15,6|| align=right|2,270|| align=right|0,446|| align=right|58,74|| align=right|3,419||AMR||22. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112222)||2002 KS4|| align=right|16,1|| align=right|2,304|| align=right|0,060|| align=right|3,11|| align=right|3,497||MBA||16. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112223)||2002 KE6|| align=right|15,5|| align=right|2,409|| align=right|0,214|| align=right|2,75|| align=right|3,738||MBA||23. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112224)||2002 KD9|| align=right|15,9|| align=right|2,547|| align=right|0,114|| align=right|9,14|| align=right|4,065||MBA||29. května 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(112225)||2002 KX9|| align=right|16,6|| align=right|2,351|| align=right|0,213|| align=right|1,97|| align=right|3,605||MBA||16. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112226)||2002 KO12|| align=right|17,0|| align=right|2,294|| align=right|0,171|| align=right|2,31|| align=right|3,474||MBA||17. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112227)||2002 KS12|| align=right|15,5|| align=right|2,648|| align=right|0,193|| align=right|11,26|| align=right|4,309||MBA||17. května 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(112228)||2002 KX13|| align=right|16,6|| align=right|2,542|| align=right|0,164|| align=right|4,21|| align=right|4,052||MBA||21. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112229)||2002 KZ13|| align=right|16,4|| align=right|2,292|| align=right|0,187|| align=right|5,63|| align=right|3,470||MBA||21. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112230)||2002 KA14|| align=right|14,3|| align=right|3,149|| align=right|0,222|| align=right|9,81|| align=right|5,588||MBA||27. května 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(112231)||2002 KF14|| align=right|14,5|| align=right|2,599|| align=right|0,124|| align=right|12,89|| align=right|4,189||MBA||30. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112232)||2002 KK14|| align=right|15,6|| align=right|2,623|| align=right|0,115|| align=right|13,40|| align=right|4,249||MBA||30. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112233) Kammerer||2002 KC15|| align=right|16,9|| align=right|2,560|| align=right|0,050|| align=right|6,19|| align=right|4,096||MBA||16. května 2002||Palomar||M. Meyer
|-
|(112234)||2002 LB|| align=right|15,8|| align=right|2,433|| align=right|0,091|| align=right|6,87|| align=right|3,795||MBA||1. června 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112235)||2002 LF|| align=right|16,3|| align=right|2,270|| align=right|0,072|| align=right|6,43|| align=right|3,420||MBA||1. června 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112236)||2002 LU|| align=right|14,3|| align=right|2,660|| align=right|0,052|| align=right|22,39|| align=right|4,338||MBA||2. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112237)||2002 LK1|| align=right|16,3|| align=right|2,215|| align=right|0,041|| align=right|5,53|| align=right|3,296||MBA||2. června 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112238)||2002 LT1|| align=right|15,8|| align=right|2,290|| align=right|0,051|| align=right|6,21|| align=right|3,466||MBA||2. června 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112239)||2002 LX1|| align=right|17,2|| align=right|2,285|| align=right|0,247|| align=right|3,21|| align=right|3,452||MBA||2. června 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112240)||2002 LZ3|| align=right|15,8|| align=right|2,364|| align=right|0,139|| align=right|7,27|| align=right|3,635||MBA||5. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112241)||2002 LL4|| align=right|15,4|| align=right|2,209|| align=right|0,150|| align=right|5,50|| align=right|3,283||MBA||5. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112242)||2002 LP4|| align=right|15,8|| align=right|2,271|| align=right|0,141|| align=right|6,06|| align=right|3,422||MBA||5. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112243)||2002 LZ4|| align=right|15,7|| align=right|2,473|| align=right|0,209|| align=right|1,38|| align=right|3,889||MBA||5. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112244)||2002 LD5|| align=right|16,6|| align=right|2,314|| align=right|0,166|| align=right|9,52|| align=right|3,519||MBA||4. června 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112245)||2002 LK5|| align=right|15,4|| align=right|2,694|| align=right|0,315|| align=right|9,24|| align=right|4,422||MBA||6. června 2002||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(112246)||2002 LH7|| align=right|16,5|| align=right|2,286|| align=right|0,053|| align=right|4,51|| align=right|3,457||MBA||2. června 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112247)||2002 LY8|| align=right|16,1|| align=right|2,160|| align=right|0,087|| align=right|6,03|| align=right|3,174||MBA||5. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112248)||2002 LG9|| align=right|15,0|| align=right|2,702|| align=right|0,135|| align=right|9,98|| align=right|4,441||MBA||5. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112249)||2002 LM9|| align=right|16,1|| align=right|2,237|| align=right|0,087|| align=right|5,60|| align=right|3,346||MBA||5. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112250)||2002 LG10|| align=right|15,9|| align=right|2,289|| align=right|0,123|| align=right|5,86|| align=right|3,462||MBA||5. června 2002||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov.  ozn. – první provizorní označení planetky; Abs.  mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v  astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v  rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
AMR – Amorova skupina,
MBA – planetka v  hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek